Czarnocin – poprzednia nazwa  przystanku kolejowego koło Czarnocina, w województwie łódzkim, w Polsce. W grudniu 2009 roku przywrócono poprzednią nazwę – Wolbórka.

Linki zewnętrzne 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie tomaszowskim (województwo łódzkie)
Remiszewice